Apopka steht für:

 Apopka, eine Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Florida
 Lake Apopka, ein See im Lake County und im Orange County im US-Bundesstaat Florida
 South Apopka, ein census-designated place im Orange County im US-Bundesstaat Florida